César Rodríguez González (La Corunya, 2 de febrer de 1894 - Ciutat de Mèxic, 15 d'agost de 1962) fou un periodista i polític socialista espanyol.

Biografia 
Era fill de la dirigent socialista i feminista Virginia González Polo. Va treballar com a periodista a España Nueva i va militar tant a les Joventuts Socialistes d'Espanya, de les que en fou vocal del Comitè Nacional el 1915-1919 i sostsecretari el 1920, com a l'Agrupació Socialista Madrilenya. Va representar al grup socialista espanyol de Marsella als Congressos del PSOE de 1919 i 1920. Tanmateix, les seves simpaties per la Tercera Internacional el van dur a abandonar el partit i juntament amb la seva mare va participar en la fundació del Partit Comunista Obrer Espanyol l'abril de 1921. El juliol del 1921 representà el PCOE al III Congrés de la Internacional Comunista celebrat a Moscou, i cap al 1922 participà en la fundació del Partit Comunista d'Espanya de la refundació del PCOE i del Partit Comunista Espanyol. El 1923 en fou escollit també secretari general en substitució d'Antonio García Quejido, però en desembre d'aquell any fou condemnat a dos anys de presó per injúries a l'exèrcit en un article.

El 1925 va sortir de la presó cel·lular de Madrid i abandonà el PCE per a tornar al PSOE. Des del 1928 fou membre de la redacció d'El Socialista i el 1933 ingressà en la maçoneria. El desembre de 1933 fou redactor dInformaciones i el 1936 fou membre de l'Associació de la Premsa de Madrid.

L'esclat de la guerra civil espanyola el va sorprendre a Madrid, i fou encarregat pel partit de formar part del Comitè Directiu del Banc de Crèdit Local de València. En acabar la guerra es va exiliar a Mèxic, d'on ja no tornaria. Allí va treballar com a periodista i com a conseller a la Financiera Industrial y Agrícola SA (FIASA).

Enllaços externs 
 Rodríguez González, Cesar a la Fundació Pablo Iglesias

Socialistes gallecs
Comunistes gallecs
Exiliats del franquisme gallecs
Periodistes gallecs
Secretaris generals del PCE
Morts a Ciutat de Mèxic
Polítics corunyesos
Naixements del 1894